Плати может означать:
 Плати (коммуна) — коммуна в Италии.
 Плати (Иматия) — город в Греции.
  — село на Лемносе, в Греции.
  — остров в сообществе Гаврион в Греции.
 «Плати» — название видов рыб рода меченосцев: